Гриннелл (Гриннел) () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Гриннелл, Генри (1799—1874) — американский предприниматель и филантроп.
  (1843—1920) — военно-морской офицер США.
 Гриннелл, Джордж (1849—1938) — американский историк.

Топоним 
 Гриннелл — город в штате Айова, США.

См. также 
 Гриннеллский колледж